A lista a Koreai Köztársaság (ismertebb nevén Dél-Korea) miniszterelnökeit gyűjti össze terminus és elnökök szerint.

Miniszterelnökök (1948–)

 S.: Személyenkénti sorrend
 A.: Miniszterelnöki terminus vagy adminisztráció szerinti sorrend

Források

Fordítás
 

 
Kormányfők listái